Bom eller BOM kan avse:

 Bom – en stång (rundhult), fäst vid masten på en båt
 Bom (gymnastik) – en av övningarna i artistisk gymnastik
 Vägbom – ett reglerbart trafikhinder.
 Bom (sång) – en kuplett av Karl Gerhard på melodi av Charles Trenet
  BOM – ett specialtecken i Unicode, se Byte order mark
 Bom - ett efternamn, se Bohm
 Trafikplatssignatur för Bomansberget.